Тогашево — название населённых пунктов в России:
 Тогашево — деревня в Килемарском районе Марий Эл.
 Тогашево — деревня в Муслюмовском районе Татарстана.
 Тогашево (Тагашево) — село в Пестречинском районе Татарстана.